«Мечеть имени имама Дагестана и Чечни шейха Шамиля» — мечеть, расположенная на площади Ленина в городе Махачкала в Дагестане.

Строительство 
Мечеть сооружена по инициативе Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, по задумке которого по обе стороны здания Правительства были сооружены православный храм и мечеть.

Строительство началось в 2015 г. Мечеть была закончена и освящена в мае 2016 г. Деньги на строительство были пожертвованы самим Главой Республики и муфтиятом Республики Дагестан.

Мечеть сооружена в так называемом дагестанском стиле, и отличить его от храма расположенной рядом можно только по полумесяцу.

Особенности 
Сооружение двухэтажной квадратной формы без минарета, построенная из дербентского кирпичного материала. Имеет цокольный этаж. На первом этаже расположен купол, высотой 7 метров. Оба этажа предназначены для мужской молельни.
Высота купола составляет 10 метров, диаметром 8 метров. Крыша окрашена в голубой цвет. Общая площадь сооружения составляет 100 м². Вместимость цокольного помещения и первого этажа достигает до 150 прихожан.
На первом этаже узоры в интерьерах мечети выполнены в соответствии с традициями школы российских мусульман. Внутри купол, потолки и стены расписаны позолоченной росписью аятами (текстами) из Корана. Мечеть освещают настенные лампы.

Открытие 
Торжественное открытие проходило 28 мая 2016 года, в пятницу, в торжественной обстановке с присутствием Главы Республики Рамазана Абдулатипова, полпреда президента РФ в СКФО Сергея Меликова, муфтия РД Ахмада Абдулаева, мэра города Махчкалы Мусы Мусаева, представителей махачкалинской епархии и еврейской общины республики.

Примечания

Ссылки 
 В Махачкале началась церемония открытия мечети имени имама Дагестана и Чечни, шейха Шамиля
Муфтият Дагестана
Мечети Махачкалы
Мечети, построенные в 2016 году